Пя́тое колесо́ — публицистическая программа ленинградского телевидения времён «перестройки». Первый выпуск состоялся 11 апреля 1988 года.

История 
Программа изначально считалась провальной, однако приобрела бешеную популярность, что доказали социологические опросы: в Ленинграде и области передачу регулярно смотрела половина населения. Программа выходила дважды в неделю, её хронометраж длился свыше трех часов. Она состояла из авторских блоков различной тематики — о политике, культуре, истории и т. п.

Главный редактор программы — Куркова Бэлла Алексеевна — на волне популярности программы стала народным депутатом. «Пятое колесо» было одной из двух советских телепрограмм наряду с «Альтернативой» Ленинградского ТВ, предоставлявшей эфир опальному Борису Ельцину. В эфире «Пятого колеса» выступали с часовыми монологами Дмитрий Лихачёв, Даниил Гранин, Анатолий Собчак, Михаил Гефтер, Лидия Гинзбург и многие другие. Постоянными были репортажи о политических дискуссиях и т. п.

В 1991 году по решению Ленсовета в эфире «Колеса» выступили бывшие следователи по особо важным делам Генпрокуратуры Т. Х. Гдлян и Н. В. Иванов, рассказавшие о результатах расследования коррупции в Средней Азии и высших эшелонах власти СССР.

Большое внимание вместе с тем уделялось литературно-художественному вещанию, литературному театру, в основном открывавшему зрителям произведения запрещённых прежде авторов. В первом выпуске «Колеса» в прямом эфире был показан последний спектакль в Ленинграде с участием Аркадия Райкина.

Заместитель главного редактора — Виктор Правдюк.
Автор идеи и режиссёр — Н. Л. Серова. Она же стала знаменитым голосом за кадром. Название программы придумала режиссёр Клара Фатова.

Авторами и ведущими программы были также Сергей Шолохов, Ирина Михайлова, Ольга Байдина, Надежда Виноградова, Ирина Холмова, Наталия Беляева, Зоя Беляева, Валентин Куклев, Вадим Коновалов и др.

С 1991 по 1992 год с началом вещания Российского телевидения «Пятое колесо» в прежнем формате выходило на канале РТР (тогда ещё Вторая программа ЦТ). С 1995 года выходила под названием «Новое „Пятое колесо“». В дальнейшем, с развитием отечественного ТВ, появлением новых программ и деполитизацией общества, программа стала выходить еженедельно, затем ежемесячно и естественным образом ушла из эфира.

Шолохов и Курёхин о грибах 

Знаменитым стал сюжет передачи «Тихая поп-механика, или Шолохов и Курёхин о грибах» в январе 1991 года, в котором Сергей Курёхин раскрывает тайну Октябрьской революции. Он заявил, что Ленин был грибом и радиоволной.

Примечания

Ссылки 
 Видеозапись передачи «Пятое колесо» от 17 мая 1991 года
 Аудиофрагменты передачи от 17 мая 1991 года
 Видеозапись сюжета «Наброски из Будущего» передачи «Пятое колесо»

Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телевидение в Санкт-Петербурге
Телепередачи Ленинградского телевидения
Телепередачи Пятого канала (Россия)
Телепередачи, запущенные в 1988 году
Телепередачи, закрытые в 1996 году
Телепередачи СССР по алфавиту